

Primeira Liga

Narrativa

Classificação 

Futebol de 1973 em Portugal
Futebol de 1974 em Portugal
Campeonato Português de Futebol